Osoby o tym nazwisku:
 Edouard Michaud – rzymskokatolicki duchowny
 Jean-Michel Michaud – martynikański piłkarz
 Joseph François Michaud – francuski historyk, dziennikarz, publicysta
 Trennt Michaud – kanadyjski łyżwiarz figurowy